Lorenzo Medicejský může označovat některého z významných členů italského rodu Medici:

 Lorenzo di Giovanni de' Medici řečený Starší (1395–1440)
 Lorenzo I. Medicejský řečený il Magnifico, Nádherný (1449–1492) – vládce Florencie
 Lorenzo di Pierfrancesco de' Medici řečený il Popolano (1463–1503) 
 Lorenzo II. Medicejský (1492–1519)
 Lorenzino de' Medici (1514–1548)